Ettore – nome proprio di persona italiano maschile
Ettore – figura della mitologia greca
Ettore – personaggio dei Looney Tunes
Sir Ettore – personaggio del film Disney La spada nella roccia

Pagine correlate
Hector
Hektor